Filip V kan syfta på bland andra:

 Filip V av Burgund
 Filip V av Frankrike
 Filip V av Makedonien
 Filip V av Spanien